GRES Unidos do Porto da Pedra est une école de samba de São Gonçalo au Brésil.

Données de l'école 
  D1 Carnaval São Gonçalo

  D2 Carnaval São Gonçalo

 D2 Carnaval Rio

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro
São Gonçalo (Rio de Janeiro)